Super People (стилизованная под SUPER PEOPLE) (с англ. «Суперлюди») — это это игра в жанре battle royale, разработанная южнокорейской студией Wonder People и изданная Wonder Games. Дебютная игра, созданная режиссёром Сон Гон Паком, получила широкую популярность на Steam, в феврале 2022 года в закрытом бета-тестировании приняли участие 4,3 миллиона игроков. Финальный закрытый бета-тест игры завершился 30 августа 2022 года, а 8 октября 2022 года игра была запущена в раннем доступе.

Игровой процесс 
Super People — это классовый шутер в жанре «игрок против игрока», действие которого происходит на вымышленном острове Орб. Схожий по геймплею с играми жанра battle royale — PUBG: Battleground или Fortnite, игроки десантируются на карту с ограниченным количеством припасов, чтобы принять участие в масштабном смертельном матче в стиле «уничтожение», пока не останется один игрок или одна команда. Оказавшись на земле, игроки могут создавать или добывать оружие и снаряжение, которые могут отличаться по типу и качеству. Игрокам предоставляется возможность свободно переключаться между точками зрения от первого и от третьего лица.

Классы 
В игре Super People игрокам случайным образом присваивается один из тринадцати классов персонажей, с возможностью повторного выбора в обмен на внутриигровое золото. На момент последнего бета-тестирования игрокам доступны следующие классы:

 Водитель: Специалист по транспортным средствам, который может вызывать транспортные средства и модифицировать их как снаряды.
 Эксперт по огнестрельному оружию: класс, ориентированный на перестрелки, который может замедлять время и управлять силовым полем.
 Газовый солдат: Специалист по огнемётам, чьё химическое оружие обходит барьеры.
 Солдат гатлинга: Специалист по гатлинг-пушкам, обладающий высоким уровнем здоровья, способностью уклоняться и вести прицельный огонь.
 Морпех: Класс, ориентированный на скрытность, искусный в плавании, со способностью вызывать радиус тумана, чтобы помешать врагу видеть.
 Ядерщик: эксперт по взрывчатому оружию, владеющий тактической ядерной бомбой или РПГ и способный обнаруживать местоположение противника.
 Телепортатор: телепортирующийся снайпер, способный быстро восстанавливать товарищей по команде и использовать расходные материалы.
 Титан: Класс, ориентированный на щит, который может обеспечить большое прикрытие себе или товарищам по команде.
 Искатель: Класс «одинокий волк», который может устанавливать мины-ловушки и обладает способностью уворачиваться и скользить.
 Мастер дробовика: Специалист по дробовикам, который может бросать гранаты и прыгать на высокие места.
 Снайпер: Специалист по снайперской винтовке, который может определять местоположение противника по биению его сердца.
 Ударная сила: Класс, ориентированный на ловкость, который может быстро бегать, маневрировать и окружать врагов.
 SWAT: специалист по городским войнам, владеющий паркуром и тактикой боя SWAT.
 Разрушитель: Демолишер передвигается по полю боя, используя различные боевые стили и взрывные способности. Он способен наносить взрывные атаки с помощью пятизарядного наплечного гранатомета и вызываемого RC-автомобиля.

История 
Игрокам предстоит взять на себя роль суперсолдат, которые являются продуктом программы генетического усовершенствования, изначально разработанной для помощи людям на Марсе. Наделяя сверхчеловеческими способностями, технология улучшения быстро привлекает внимание агентов-изгоев и преступников, которые проникают в элитную группу солдат и сеют раздор. С падением боевого духа и надвигающейся террористической угрозой суперсолдаты раскалываются и ополчаются друг на друга, что приводит к непрекращающемуся конфликту в прокси-поселении на острове Орб.

Разработка 
Игра Super People была впервые анонсирована в трейлере 16 июля 2021 года. Ожидалось, что игра будет запущена как free-to-play с ранним доступом. В ответ на отзывы игроков в конце августа 2022 года был запущен финальный закрытый бета-тест, в котором проводились ежедневные турниры и денежный призовой фонд в размере 75 000 долларов США для лучших игроков.

Примечания 

Игры для Windows
Компьютерные игры 2022 года